Heen en Weer (spel) - spelonderdeel van Te land, ter zee en in de lucht
Heen en Weer (rederij) - een Rotterdamse gemeentelijke rederij
Veerboten van deze rederij:
Heen en Weer III
Heen en Weer VIII
Heen en Weer X
Heen en Weer XV
 Veerpont (lied) van Drs. P, ook bekend als Heen en weer